Ormeniș (< Örményes) este denumirea fiecăreia din următoarele localități din România:
 Ormeniș, Alba (Marosörményes)
 Ormeniș, Mureș (Szászörményes)
 Ormeniș, Brașov (Ürmös), reședința comunei cu același nume

Vezi și 
 Urmeniș

Toponime românești